WJHC steht für:

 WJHC (Hörfunksender), US-amerikanischer Hörfunksender aus Jasper in Florida
 Western Jewish History Center, Museum zu jüdischer Geschichte und Kunst in Berkeley, Kalifornien
 World Junior Hockey Championships, siehe IIHF World U20 Championship der Internationalen Eishockey-Föderation

Abkürzung